Myndodus är ett släkte av insekter. Myndodus ingår i familjen kilstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kilstritar
Myndodus